– męskie imię japońskie, używane także jako nazwisko.

Znane osoby 
 o imieniu Yoshiyuki
 Yoshiyuki Iwamoto (義行), japoński baseballista
 Yoshiyuki Kamei (善之), japoński polityk
 Yoshiyuki Kawashima (義之), generał Cesarskiej Armii Japońskiej
 Yoshiyuki Matsuoka (義之), japoński judoka
 Yoshiyuki Sadamoto (義行), japoński projektant postaci i mangaka
 Yoshiyuki Tomino (由悠季), japoński reżyser anime, scenarzysta i powieściopisarz
 Yoshiyuki Tsuruta (義行), japoński pływak
 Yoshiyuki Yoshida (善行), japoński zawodnik MMA
 o nazwisku Yoshiyuki
 Junnosuke Yoshiyuki (吉行), japoński powieściopisarz
 Kazuko Yoshiyuki (吉行), japońska aktorka

Fikcyjne postacie 
 o imieniu Yoshiyuki
 Yoshiyuki Hatori (芳雪), bohater mangi i anime Sekai'ichi Hatsukoi
 Yoshiyuki Kojima (良由起), bohater mangi i anime Chobits
 Yoshiyuki Terada (良幸), bohater mangi i anime Cardcaptor Sakura

Męskie imiona japońskie